L'uomo dai mille volti (Man of a Thousand Faces) – film del 1957 diretto da Joseph Pevney
L'uomo dai mille volti (El hombre de las mil caras) – film del 2016 diretto da Alberto Rodríguez